Arotrobates är ett släkte av kvalster. Arotrobates ingår i familjen Selenoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Arotrobates